Guerino Di Tora – włoski duchowny katolicki
 Mirco Di Tora – włoski pływak